Slovenska filatelistična akademija (kratica SFA) je nevladna in neprofitna organizacija, ki združuje nekatere priznane in uveljavljene slovenske zanesenjake s področja filatelije. Zasnovana je po vzoru Evropske filatelistične akademije ter nekaterih drugih, podobnih filatelističnih akademij. Glavni namen in cilji akademije so dvig strokovnosti filatelije in ohranitev filatelistične dediščine v Sloveniji.

Organiziranost 
Akademije združuje v svojih vrstah največ 15 članov, katerih članstvo preneha s smrtjo. Poleg rednih članov so v akademijo lahko vključeni še izredni člani, katerih število je ravno tako omejeno na 15. V akademiji lahko sodelujejo tudi dopisni člani, katerih število ni omejeno. Tako redni kot izredni člani lahko sodelujejo na rednih sestankih akademije. Akademijo vodi in upravlja petčlanska uprava, ki jo sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in član uprave brez funkcije.

Za izvolitev novega rednega člana, so predhodno potrebna vsaj tri leta izrednega članstva v akademiji. V izredno članstvo je lahko izvoljen državljan Slovenije ali državljan iz katerekoli države članice Evropske unije, ki je ustvaril tako pomembna dela, da je z njimi tehtno obogatil filatelijo v slovenskem in mednarodnem prostoru. Kandidat za člana akademije mora izraziti pisno željo za sprejem. Uprava SFA odloča o njegovem sprejemu ter kandidatu izmed rednih članov dodeli enega ali dva botra. Boter daje moralno jamstvo za kandidatovo znanje, ugled in delo.

Zgodovina 
Slovenska filatelistična akademija je bila ustanovljena v nedeljo, 9. maja 2004 pri obeležju geografskega središča Slovenije na Slivni pri Vačah, Občina Litija. Na ustanovni seji je sodelovalo deset članov. Poleg samega akta ustanovitve in sprejema pravil so bile sprejete glavne smernice delovanja akademije:
 strokovni razvoj filatelije na območju Republike Slovenije;
 izdelava filatelističnih študij s poudarkom na slovenska poselitvena območja;
 izdajanje enciklopedije slovenskih poštno-filatelističnih dokumentov;
 raziskovanje poštno-filatelistične zgodovine;
 založniška dejavnost.
3. oktobra 2006 je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije izdalo soglasje k ustanovitvi akademije z imenom »Filatelistična Akademija – Ustanova«. Akademija ima svoj sedež v Knjižnici Litija na Parmovi 9, Litija. Prvi predsednik akademije je Zmago Jelinčič Plemeniti.

Publikacije 
 Lovrenc Košir, bibliografija
 FK Ljubljana - 70 let, prispevek za zgodovino
 Okupacija Slovenije 1941-45

Tekoči projekti 
 Pošte na slovenskem in njihova zapuščina

Filatelija
Ustanovitve leta 2004